Moussey (Aube) — comuna francesa de Aube
 Moussey (Mosela) — comuna francesa de Mosela
 Moussey (Vosges) — comuna francesa de Vosges

Desambiguações de topônimos